Petka est un toponyme qui peut désigner :
Petka, une localité de Serbie située dans la municipalité de Lazarevac et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
Petka, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Požarevac, district de Braničevo.

Voir aussi
, page d'homonymie